Trift (abgeleitet von treiben) steht für:
 Deichtrift, schräge Rampe für einen Weg über eine Deichkrone, siehe Deichrampe
 Holztrift, den Transport von ungebündeltem Rohholz auf dem Wasser, siehe Flößerei #Trift
 Viehtrift, den vom Vieh benutzten Weg zwischen Weideland und Stall

Trift ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Trift (Bad Dürkheim), Stadtteil von Bad Dürkheim
 Trift (Gemeinde Schwarzenbach), Rotte in Schwarzenbach im Bezirk Wiener Neustadt-Land,  Niederösterreich
 Weinheimer Trift, eine geologische Fundstätte in Rheinhessen, siehe Weinheim (Alzey) #Geologie
 Kehnaer Trift, Naturschutzgebiet, siehe Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Marburg-Biedenkopf #Kehnaer Trift

Siehe auch:
 Drift
 Thrift